Leśnica může být:

 Leśnica  – město v okrese Strzelce, Opolské vojvodství, Polsko.
 Leśnica (okres Tatry) – vesnice v okrese Tatry, Malopolské vojvodství, Polsko.
 Leśnica (okres Wadowice) – vesnice v okrese Wadowice, Malopolské vojvodství, Polsko.
 Leśnica (přítok Szotkówky) – řeka v okrese Wodzisław, Slezské vojvodství, Polsko.
 další místa v Polsku